Lucile ou Lucille est un nom propre qui peut désigner :

Prénom et patronyme 
 Lucille ou Lucile est un prénom féminin d'origine latine (de lux lucis signifiant « lumière »).
 Lucille ou Lucile est aussi un patronyme.

Sainte(s) chrétienne(s) 
 Lucille de Carthage (), ou Lucile, martyre à Carthage en Afrique ; célébrée le 16 février.
 Lucille de Rome († 262), avec Flore, Eugène, Antonin, Théodore et dix-huit autres  martyrs à Rome sous l'empereur Gallien ; célébrés le 29 juillet.

Souveraines 
 Lucille Augusta, fille de Marc Aurèle

Autres personnalités portant ce prénom  
 Lucille Ball (1911 - 1989), actrice des États-Unis
 Lucille Bliss (née en 1916), actrice américaine
 Lucile Boulanger (née en 1986), musicienne et actrice française
 Lucille Bremer (1917 - 1996), actrice des États-Unis
 Lucile Browne (1907 - 1976), actrice américaine
 Lucille Calmel (née en 1969), écrivain
 Lucille Carlisle (1895 - 1958), actrice américaine
 Lucile Desmoulins (1770 - 1794), personnalité de la Révolution française
 Lucille Desparois (1909 - 1996),auteur et animatrice de radio québécoise
 Lucille Dumont (née en 1919), chanteuse canadienne
 Violet Lucille Fletcher (1912 - 2000), scénariste
 Lucile Grahn (1819 - 1907), danseuse danoise
 Lucile Grétry (1772 - 1790), compositrice et musicienne
 Lucile Hadzihalilovic (née en 1961), réalisatrice, productrice, scénariste et actrice de cinéma
 Lucille Nelson Hegamin (1894 - 1970), chanteuse de blues américaine
 Lucile Lefevre (née en 1995), snowboardeuse française
 Lucille Lemay (née en 1950), archère québécoise
 Lucile Le Thuc (née en 1992), joueuse française de volley-ball
 Lucile Messageot (1780 - 1803), peintre française
 Lucille Méthé (née en 1957), femme politique canadienne 
 Rose Caron, née Rose Lucille Meunier (1857 - 1930), cantatrice française
 Catherine Lucille Moore (1911 - 1987), écrivain de science-fiction et de fantasy américain
 Lucile Randon (née en 1904), supercentenaire française, doyenne de l'humanité
 Lucile Saint-Simon (née en 1932), actrice française
 Lucile Schmid (née en 1962), femme politique française
 Lucille Soong (née en 1938), actrice américaine
 Lucille Starr (née en 1938), chanteuse franco-manitobaine
 Lucile Swan (1890 - 1965), artiste, peintre et sculptrice américaine
 Lucille Teasdale-Corti (1929 - 1996), médecin
 Lucille La Verne (1872 - 1945), actrice américaine
 Lucile Watson (1879 – 1962), actrice américaine d’origine canadienne 
 Lucille Wheeler (née en 1935), skieuse
 Lucille Wilcox Joullin (1876 - 1924), peintre américaine
 Lucille Younge (1892 - 1934), actrice américaine
 George Sand née Amantine Aurore Lucile Dupin (1804 - 1876), romancière et femme de lettres française

Arts

Musique
 Lucille est le titre d'une chanson de Little Richard (1957) reprise dans les années 1970 successivement par Jerry Lee Lewis puis Deep Purple, et plus tard dans les années 1980 par Paul McCartney et Pete Townshend
 Lucille est le titre d'un album de B.B. King (1968), ainsi que le nom donné à sa guitare   
 Lucille est le titre d'une chanson de Kenny Rogers (1976, 45 tours, United Artists, UP 36242)... 
 Lucille est le titre d'une chanson de Michel Jonasz écrite en 1982 pour Eddy Mitchell sur l'album Le Cimetière des éléphants ; en 1983, Michel Jonasz enregistre sa propre version sur l'album Tristesse
 Lucille est le titre d'une chanson du groupe Les Trois Accords.
 Lucile est le titre d'une chanson d'Alain Chamfort, sur l'album Mariage à l'essai (1976).
 Lucille et les libellules est le titre d'une chanson d'Yves Duteil, sur l'album Tarentelle (1977).
 Lucille est le titre d'une chanson du groupe Soul sindikate & Dub trooper sur l'album Supa green (2013).
 Lady Lucille est le titre d'une chanson de Johnny Hallyday, sur l'album Lorada (1995).

Télévision 
 Lucille est le nom de la batte de baseball bardée de fil de fer barbelé, objet fétiche de Negan dans le feuilleton télévisé The Walking Dead.

 Lucille est le nom de la queue de billard de Philip Banks dans le feuilleton télévisé Le Prince de Bel-Air (saison 1, épisode 22).

2011Lucile Un monstre à Paris est un long métrage d'animation français réalisé par Bibo Bergeron, sorti en France le 12 octobre 2011. "Un monstre a Paris" dont la voix du personnage principal féminin "Lucile" est interprété par Vanessa Paradis.|.

Films
 1912 : Lucile, film de Lucius Henderson
 1923 : Lucile, film de Georges Monca
 1993 : Lucille et le Photomaton, film français réalisé par Sébastien Nuzzo

Couture 
 Lucile, maison de couture de Lucy Christina Duff Gordon

Poésie 
 Lucile, un poème de Robert Lytton qui inspira un film du même nom en 1912, avec Marguerite Snow et William Garwood.

Opéra 
 Lucile, un opéra d'André Grétry, en 1769.

Bande dessinée 
 Lucille est un personnage de fiction de la bande dessinée Sin City de Frank Miller.
 Lucille est la batte de baseball de Negan dans le comic The Walking Dead.
 Lucille, bande dessinée de Ludovic Debeurme.

Littérature 

 Lucille est un personnage de fiction du cycle de Dune de l'écrivain Frank Herbert.

Divers 
 Lucille est un bateau affrété en 1873 par la compagnie maritime française D'Orbigny.

Références

Voir aussi